Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах проходили с 21 по 24 августа на Олимпийском стадионе Афин.

Квалификационные нормативы были равны 8:24.60 (стандарт А) и 8:32.00 (стандарт B)

Рекорды 
Олимпийский и мировой рекорды до начала Олимпийских игр.

Рекорды остались не побитыми.

Результаты 
Все результаты указаны в минутах. В таблицах используются следующие сокращения:

 Q — квалификация по месту
 q — квалификация по времени
 DNS — не стартовал
 DNF — не финишировал
 NR — установил национальный рекорд
 PB — установил личный рекорд
 SB — показал свой лучший результат в сезоне
 DQ — дисквалифицирован

Медалисты

Итоги предварительных забегов 
Квалификационные забеги прошли 21 августа. С каждого забега в финал автоматически выходили первые три человека. Ещё 6 человек отобрались в финал по лучшему времени, среди тех кто автоматически не прошёл в финал.

Финал 
Финальный забег прошёл 24 августа.

Ссылки 
 Протокол соревнований 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2004
Бег на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх